Litzlbach ist der Name von:

 Litzlbach (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Litzlbach (Niederbergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niederbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

 Litzlbach (Weißbach), rechter Zufluss der Weißbach in Weißbach an der Alpenstraße (Schneizlreuth), Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

Siehe auch:
 Litzelbach (Begriffsklärung)